Волошино () — упразднённое село,
Дмитровский сельский совет, 
Горишнеплавнинский городской совет, 
Полтавская область, 
Украина.

Код КОАТУУ — 5310290305.

История 
Население по переписи 2001 года составляло 22 человека.

Жители села были выселены из-за расширения  Еристовского месторождения железной руды. На месте села сейчас промзона.

15 июня 2011 года решением Полтавского облсовета село было исключено из учётных данных.

Географическое положение 
Село Волошино находится в 1,5 км от села Гора.
Местность вокруг села сильно заболочена.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Полтавской области